Stadthotel ist der Name folgender Beherbergungsbetriebe:

 Stadthotel (Bozen), denkmalgeschütztes Hotel am Waltherplatz in Bozen
 Stadthotel Oerlinghausen, denkmalgeschütztes Bauwerk in Oerlinghausen